Sudé é uma imitação de pedra preciosa composta de uma lâmina de um cristal artificial pela parte de cima, colada a um vidro ou outro cristal.  A cola usada é colorida da cor da pedra que se pretende imitar.
Entretanto este tipo de alteração não se caracteriza como falsificação pois o material formado não apresenta características relevantes da gema que pretende imitar.

Gemologia